

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hickory – città della Contea di Catawba, Carolina del Nord
Hickory – città della Contea di Newton, Mississippi
Hickory – città  della Contea di Murray, Oklahoma
Hickory – CDP della Contea di Washington, Pennsylvania 
Hickory – township della Contea di Forest, Pennsylvania
Hickory – township della Contea di Lawrence, Pennsylvania

Altro 
Hickory – albero originario dell'America Settentrionale, Noce (bianco) americano, Noce pecan, Carya ovata.